«Партнёры по преступле́нию» () — британский драматический телесериал, который транслировался на канале BBC One с 26 июля по 30 августа 2015 года. Шестисерийное шоу является адаптацией двух детективных романов Агаты Кристи. Первые три серии — адаптация «Таинственного противника», написанная Зинни Харрис, а оставшиеся три — адаптация «Н или М?» Клэр Уилсон. Сериал не был продлён на второй сезон.

В ролях 
 Дэвид Уолльямс в роли Томми Бересфорда
 Джессика Рэйн в роли Таппенс Бересфорд

Производство 
«Партнёры по преступлению» был заказан Беном Стивенсоном и Шарлоттой Мур для BBC по случаю 125-летия со дня рождения Агаты Кристи. Адаптация спродюсирована Endor Productions в сотрудничестве с Acorn Productions.

Примечания

Ссылки 
 

Программы телеканала Би-би-си
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2015 году
Экранизации произведений Агаты Кристи
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2015 году
Телесериалы Великобритании 2010-х годов